Catching Fire (englisch für „Feuerfangen“) steht für:
 Catching Fire, dystopisches Jugendbuch von Suzanne Collins, siehe Die Tribute von Panem – Gefährliche Liebe
 Die Tribute von Panem – Catching Fire, Verfilmung des Buches